Arsenia (Dobronrawowa) (1879–1939) – rosyjska mniszka prawosławna, święta nowomęczennica
 Arsenia (Siebriakowa) (1833–1905) – rosyjska mniszka i święta prawosławna